
Bei den Sommer-Paralympics 1976 im kanadischen Toronto wurde erstmals ein Wettbewerb im Goalball ausgetragen.

Medaillengewinner

Turnierverlauf

Weblinks

Einzelnachweise 

Goalball
1976
Sportveranstaltung in Toronto
Sportveranstaltung 1976